Caixão Grande (plaats), plaats in Sao Tomé en Principe.
 Bairros Unidos FC, voetbalclub uit deze plaats, ook Caixão Grande genoemd.